Fountoulis oder Foundoulis ist der Nachname von

 Ioannis Fountoulis (* 1988), griechischer Wasserballspieler
 Lambros Foundoulis (* 1961), griechischer Politiker